50 богатейших людей Казахстана — 2021 — десятый список 50 богатейших людей Казахстана, опубликованный казахстанской версией журнала Forbes. Издание отмечает, что в связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев приходилось оценивать непубличные компании, оценка была произведена приблизительная, и реальная стоимость активов может отличаться от полученных результатов.

Общая стоимость состояния казахстанских миллиардеров, по данным Forbes, в 2021 году составила более $24,1 млрд.

Первые пятьдесят

Примечания

Ссылки 
 50 богатейших людей Казахстана

Казахстан 2021

2